Sant'Onorio di Brescia – santo
 Sant'Onorio di Canterbury – santo 
 Sant'Onorio di Casalvieri – santo